Valtier ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz von Valtier (* 1902), deutscher Ausstellungsarchitekt
 Johann Ludwig Ferdinand von Valtier (1773–1840), preußischer Generalmajor